Кубок России по хоккею с мячом 2012 — 21 турнир Федерации хоккея с мячом России.

Регламент 
Соревнования проводятся в 2 этапа.

 I этап. Допускаются 14 команд, которые распределены на две группы: западную — 7 команд и восточную — 7 команд. Западная группа играет в г. Москва, ДС в Крылатском, восточная группа в г. Кемерово, Губернский центр зимних видов спорта. В финальный этап Кубка выходят команды, занявшие 1-4 места в своих группах.
 II этап. Финальные соревнования проводятся по системе плей-офф с 2 по 4 ноября.

Групповые турниры

Группа «Запад»

Группа «Восток»

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России. Кубок России — 2012

2012
2012 год в хоккее с мячом
Спорт в России в 2012 году